

Localité 
 La Cité de Dieu (Cidade de Deus) est un quartier de la ville de Rio de Janeiro, au Brésil. Il a inspiré le roman éponyme de Paulo Lins et un film du même nom, adaptation du livre, en 2002 (voir plus bas).

Livres 
 La Cité de Dieu (De Civitate Dei contra paganos), œuvre en 22 livres d'Augustin d'Hippone (saint Augustin).
 La Cité de Dieu (Cidade de Deus), roman écrit en 1997 par l'auteur brésilien Paulo Lins.
 La Cité de Dieu, roman de 2000 écrit par E. L. Doctorow
La Cité de Dieu est une bande dessinée sur Jérusalem de Jens Harder, sortie en 2006.

Films 
 La Cité de Dieu (Cidade de Deus), film brésilien réalisé par Kátia Lund et Fernando Meirelles et sorti en 2002.